La província de Macerata és una província que forma part de la regió de les Marques dins Itàlia. La seva capital és Macerata.

La província està banyada a l'est pel mar Adriàtic i limita a l'oest per la regió d'Umbria (província de Perusa). És l'unica província de les Marques que toca amb tres més de la mateixa regió: Ancona al nord, Ascoli Piceno al sud-oest, i Fermo al sud.

Té una àrea de 1.861,12 km², i una població total de 319.177 hab. (2016). Hi ha 55 municipis a la província.

Referències

Enllaços externs 

 Plana oficial